Utah Royals FC er en professionel fodboldklub for kvinder, hjemmehørende i Salt Lake City forstaden Sandy, Utah. Klubben spiller i USAs bedste række, National Women's Soccer League, siden 2018. Klubben blev etableret den 1. december 2017 og spiller deres første sæson i NWSL i 2018.

Spillere og trænere

Aktuel trup

Trænere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kvindefodboldklubber i USA
Etableret i 2017